Парма може да се отнася за:
 Градове
 Парма, Италия
 В Съединените щати
 Парма (Айдахо)
 Парма (Охайо)
 Парма (река), река в Италия
 Парма (провинция), провинция в Италия
 ФК Парма, италиански футболен клуб